Andrada ist der Familienname folgender Personen:
 Alonso Andrada (1590–1672), Biograf und Schriftsteller
 Antônio Carlos Diniz de Andrada (* 1932), brasilianischer Diplomat
 Dani Andrada (Daniel Andrada Jiménez;* 1975), spanischer Sportkletterer
 Edgardo Andrada (* 1939), argentinischer Fußballspieler
 Francisco Xavier da Costa Aguiar de Andrada (1822–1893), brasilianischer Diplomat 
 José Bonifácio de Andrada e Silva (1763–1838), portugiesischer Staatsmann
 Manuel Andrada (1890–1962), argentinischer Polospieler
 Marliece Andrada (* 1972), US-amerikanisches Model und Schauspielerin
 Víctor Hugo Andrada (* 1958), argentinisch-bolivianischer Fußballspieler